Saint-Étienne-du-Bois kan syfta på:
 Saint-Étienne-du-Bois, Ain
 Saint-Étienne-du-Bois, Vendée